Scheff. kan som auktorsförkortning betyda:

 Rudolph Herman Christiaan Carel Scheffer
 Rudolph Herman Scheffer

Robotskapade auktorsförkortningar